Michael Sullivan – amerikai kézilabdázó
Michael Sullivan – kanadai születésű brit művészettörténész
Michael Sullivan – brit sportlövő